Кизитеринка:
 Кизитеринка — река в Ростове-на-Дону, правый приток Дона.
 Кизитеринка — железнодорожная станция в Ростове-на-Дону.